es un personaje ficticio originalmente creado para la serie de videojuegos Tekken, diseñado por Namco. Yoshimitsu hizo su primera aparición en Tekken y ha vuelto para todas las secuelas subsecuentes de este juego desde su inicio (a excepción de Tekken Revolution). 

Adicionalmente, un personaje análogo que llevaba el mismo nombre, arma, clan e información básica fue llevado más tarde a varios lanzamientos de la franquicia de juegos de lucha Soul Calibur (también de Namco) como un personaje secreto, haciendo su debut en Soulcalibur y retornando para Soulcalibur II, Soulcalibur III, Soulcalibur IV, Soulcalibur V y Soulcalibur VI.

Historia 
Yoshimitsu, "el ninja caritativo", es un ninja que posee el cargo de jefe del clan Manji. Lucha con una katana, la cual lleva el mismo nombre que su dueño, ya que el nombre de Yoshimitsu proviene de su espada (su nombre original es desconocido). Esta katana es heredada de generación en generación a cada jefe Manji designado por su antecesor, y es por ello que los personajes llamados Yoshimitsu en Tekken y Soulcalibur son dos personas distintas que fueron jefes del clan Manji en dos épocas diferentes (aunque también se cree que el Yoshimitsu de Soul Calibur perdió la espada y siglos después la recuperó en Tekken). Según la historia de este personaje, con el paso del tiempo la espada adquirió una maldición que la puede volver peligrosa e inestable, pero que permite a Yoshimitsu absorber los poderes de sus rivales.

Tekken 
Dentro de la serie Tekken, Yoshimitsu en su origen fue un samurái del Monte Fuji, junto con una mujer ninja llamada Kunimitsu, personaje que también era un ninja como Yoshimitsu (y que sólo ha aparecido como personaje seleccionable en Tekken, Tekken 2, Tekken Tag Tournament y Tekken Tag Tournament 2) y aparece como subjefe de Yoshimitsu, lo que hace suponer que eran rivales. En un viaje a Yoshimitsu le robaron su espada (antes de ser maldita) y partió en su búsqueda. Mientras tanto fue entrenando su cuerpo durante muchos años y buscándola. Finalmente, cuando encontró al ladrón éste maldijo la espada, pero Yoshimitsu atravesó al ladrón y la maldición se unió a él. 
Puede decirse que Yoshimitsu tenga un argumento propiamente dicho, pero en la historia de la saga Tekken Yoshimitsu se puede definir como una especie de "buen" ladrón moderno tipo Robin Hood, es decir, roba a los ricos para dárselo a los más necesitados, siendo esa la motivación de las actividades del Clan Manji que dirige (y supuestamente ese sería el motivo de participación de Yoshimitsu ya en el primer torneo de Tekken 1, para obtener el dinero del premio y repartirlo entre los pobres).

Tekken 2 
Ya en el torneo de Tekken 2, su argumento parte de su relación con el Doctor Boskonovitch, la cual se conoce al menos desde este torneo de Tekken 2 (en el cual Yoshimitsu salvó la vida del Doctor B., que había sido secuestrado por la compañía Mishima Zaibatsu, en aquel momento presidida por el personaje de Kazuya Mishima, para la realización de experimentos tecnológicos y genéticos).En este juego Yoshimitsu ya poseía su primer implante corporal que consistía en una mano capaz de girar 360°( la suya la perdió a causa de la maldición de su espada, la cual destruye el cuerpo de su portador) lo cual ampliaba el repertorio de movimientos de Yoshimitsu en este juego.

Tekken 3 
Por el hecho de que se mantiene con vida gracias a los implantes cibernéticos del Doctor B., hace que Yoshimitsu le deba más de un favor, siendo ese el motivo por el que participa posteriormente en el torneo Tekken 3; para obtener una muestra de la sangre del personaje de Ogre (el Jefe Final de dicho torneo Tekken 3), de cuya muestra el Doctor Boskonovitch podría sintetizar un antídoto que curaría al Doctor B. de una extraña enfermedad degenerativa que sufría. Yoshimitsu consigue dicha muestra ya que gracias al enfrentamiento del personaje de Jin Kazama contra Ogre en el combate final del torneo, Yoshimitsu consigue muestras del tejido de Ogre sin tener que arriesgarse innecesariamente, la cual la entrega al Doctor para que elabore su antídoto.

Tekken 4 
Posteriormente, durante el torneo de la entrega de Tekken 4, Yoshimitsu y el Doctor B. supieron que el Doctor Abel, un científico sin escrúpulos y rival del Doctor Boskonovitch (aparecido al menos de forma indirecta desde el torneo de Tekken 3, ver final del personaje Gun Jack, de la misma entrega), había creado a un poderoso cyborg, el cual era el cuerpo cibernético del personaje de Bryan Fury (que es también otro personaje de la saga Tekken, aparecido originariamente en Tekken 3), pero al cual su vida como cyborg tocaba a su fin, debido a que el Doctor Abel le instaló una célula de energía de un tiempo mucho más limitado de lo normal (una trampa en la fabricación del cuerpo cibernético de Bryan, como medida de seguridad para el Doctor Abel). Por su parte, Yoshimitsu rescató a Bryan Fury durante la final de dicho torneo de Tekken 4, el cual para entonces ya había conseguido vengarse del Doctor Abel (por su traición hacia Bryan) acabando con él. Pero estando Bryan a punto de morir por la trampa, Yoshimitsu decide llevarlo al Dr. Boskonovitch para que lo mecanizara (supuestamente de nuevo, ya que anteriormente la mecanización de Bryan, siendo todavía un personaje humano, fue a manos del Doctor Abel), evitando que Bryan muriera, supuestamente con el objetivo de que el Doctor Boskonovitch estudiara el cuerpo cibernético de Bryan creado por el Doctor Abel, a cambio de darle a Bryan un cuerpo cibernético nuevo y la posibilidad de evitar morir por la trampa, dándole un plazo de un año durante el cual Bryan estaría sumido en un estado de inconsciencia inducida por el propio Doctor B., para que así pudiera experimentar con el cuerpo cibernético de Bryan.
En el final de esta entrega de Tekken Yoshimitsu termina llevándose la sala con todo el dinero de la corporación Mishima Zaibatsu cargándola en helicóptero.

Tekken 5 
Pero ocurrió que al cabo de un año de ese torneo, Yoshimitsu encuentra que los laboratorios del Doctor B. habían sido destruidos, y que además habían matado al Doctor B. y a varios miembros del Clan Manji. Ocurrió que al cabo de un año, Bryan Fury despertó del letargo al que el Doctor B. sometió para poder experimentar con él, y aunque poseía un cuerpo cibernético idéntico al anterior, le habían puesto una célula de energía eterna, con lo que la vida como cyborg de Bryan se aseguraba, y lo cual fue suficiente para Bryan (por su parte, porque consideraba que le habían puesto poder ilimitado). Y en "agradecimiento", mató a varios miembros del Clan Manji que intentaron detenerle, y destruyó los laboratorios del Doctor B. (se dice que también atacó al Doctor Boskonovitch, pero esto no está del todo claro). Yoshimitsu, furioso, se inscribió en el King of Iron Fist Tournament 5 para destruirle y vengar a sus compañeros. Durante el torneo, Yoshimitsu se enfrenta contra Bryan Fury y cuando estaba a punto de matarlo Bryan Fury escapó.

Tekken 6 
Yoshimitsu seguía a Bryan Fury para cobrarse venganza por su compañero caído cuando reparó en el aura siniestra que emanaba de su espada espíritu. El arma, por su propia naturaleza, siempre ansiaba sangre, llevando a su dueño a la locura. Yoshimitsu había inhibido su poder dándole la sangre de los malvados, pero cada vez era más difícil mantener el equilibrio de la espada.

Si no se la controlaba, la espada podía llegar a causar el caos y la destrucción en su búsqueda de un nuevo dueño. Para evitar que ello sucediera, Yoshimitsu se hizo con la Fumaken, una espada capaz de contener el poder de la espada malvada. Al mismo tiempo, se inscribió en el VI Torneo del Rey del Puño de Hierro, en el que se reunía mucha energía malvada, buscando devolver a la espada espíritu a un estado más estable.
Respecto a los ataques, han variado bastante, ya que, gracias al hecho de que Yoshimitsu tiene dos espadas, éste podrá realizar muchos más comandos, por no mencionar que en Tekken 6, Yoshimitsu podrá luchar cuerpo a cuerpo o con espada (se podrá envainar y desenvainar la espada).

Tekken 7 
Con Heihachi restablecido como Presidente de la Mishima Zaibatsu, Yoshimitsu sintió que algo malo se avecina, por lo que entró al VII Torneo del Rey del Puño de Hierro para así poder confirmar sus sospechas.

Su punto de infiltración sería el Dojo Mishima. Asumió que es la ubicación perfecta para recolectar información, e incluso a pesar de que el edificio sería una de las sedes del torneo, Yoshimitsu llegó por aire solo por si acaso.

Cuando entró al Dojo Mishima, el lugar se vio como si hubiera sido arrasado por un tifón.

En la oscuridad, un joven y encantador artista marcial estaba esperando a Yoshimitsu. Él no lo podía asegurar, pero pensó que el joven se veía algo "tenso...". A pesar de su aspecto encantador, el joven también se veía peligroso, por lo que Yoshimitsu se preparó para la batalla.

Epílogos

Tekken 

Yoshimitsu recorre a caballo los barrios pobres de una ciudad, abre un maletín y deja caer el dinero sobre los pobres, estos aclaman a Yoshimitsu mientras este se aleja en su caballo.

Tekken 2 
Yoshimitsu asalta un helicóptero donde estaba prisionero el Doctor Boskonovitch, tras salvar al doctor, el helicóptero estalla mientras Yoshimitsu y el doctor escapan.

Tekken 3 
El Doctor Boskonovitch y Yoshimitsu están en los laboratorios del primero, observan a un ratón que está bebiendo la sangre de Ogre, de repente los dos salen corriendo, cuando el ratón se vuelve gigante y destruye el laboratorio.

Tekken 4 
Yoshimitsu se presenta ante Heihachi Mishima, líder de la Mishima Zaibatsu. Heihachi le dice que puede que él haya ganado el torneo, pero que nunca entregará el dinero al clan Manji, diciendo que son una banda de ladrones y estafadores, Yoshimitsu se lo recrimina y Heihachi comienza a reírse, de repente le comunican que los Manji han asaltado la cámara acorazada de la Mishima Zaibatsu, Heihachi le ordena a sus hombres que le disparen, pero a Yoshimitsu no le afectan las balas y escapa volando.

Tekken 5 
Yoshimitsu y Bryan continúan su enfrentamiento, están en una ciudad en ruinas, Bryan detecta a Yoshimitsu y comienza a dispararle, este esquiva las balas y desaparece, tras caer y sorprender a Bryan, Yoshimitsu rebana en dos a Bryan y este explota, mientras Yoshimitsu exclama "Venganza".

Tekken 6 
Yoshimitsu derrota a Azazel y se acerca a su cuerpo, del cual extrae una extraña esfera, que se fusiona con su espada inestable para crear un arma letal. Yoshimitsu, con su nuevo poder, destroza las ruinas de Azazel con un solo movimiento de espada, exclamando una oración profana incomprensible. El ninja se prepara para castigar a la humanidad y calmar la sed de venganza de su espada maligna, hasta ese momento utilizada para ayudar a los menos afortunados.

Análisis del personaje 
Yoshimitsu es bien conocido en ambas franquicias de lucha en 3D de Namco por su estilo de combate y habilidades poco ortodoxas.

Como personaje del juego, principalmente posee una cualidad que se ha mantenido desde la primera entrega de la saga Tekken, la de atacar con la espada que lleva en los combates. Además, todos los golpes que realiza con esta son imbloqueables (aunque el jugador se cubra la espada hará daño igualmente). En Tekken 6 tiene muchos golpes de este tipo, que se han aumentado progresivamente desde las entregas iniciales). 

Dentro de sus técnicas de este tipo, las más notables son su teletransportación y su capacidad de curación (debido a su técnica Meditación), junto a sus arriesgadas maniobras suicidas, en las que usa su espada atravesando su propio abdomen (un movimiento relacionado con la costumbre feudal japonesa de la forma del sepukku, por el cual Yoshimitsu se clava su espada haciéndose el harakiri) con la intención al menos idealmente de que también puede golpear al oponente causándole un daño igual al que se inflige Yoshimitsu. Sólo Yoshimitsu posee esta técnica del Hara-Kiri Yoshimitsu es el único personaje que puede quitarse vida a propósito, y en algunos movimientos de este tipo se quita cantidades enormes de energía (en especial la combinación Harakiri con giro), lo que conlleva irremediablemente en la mayoría de partidas a la auto-derrota. Es una técnica confusa, con aparente poco valor de ataque y arriesgada. Otro de sus movimientos originales asignados más característicos consiste en uno giratorio que realiza sobre sí mismo mientras golpea al oponente, siendo su versión de Ataque alto de este movimiento el llamado Stone Fists (traducido como Puños de Piedra). Con respecto a "versión", se refiere a que este golpe tiene otras dos versiones que se realizan a diferentes alturas de ataque (Alto, Medio y Bajo). En cualquiera de estas tres versiones, si se realiza el máximo de ataques giratorios se consigue poder marear a Yoshimitsu y hacerle caer al suelo.

Yoshimitsu es una opción poderosa, ya que posee muchos golpes efectivos (aparte de sus golpes de espada inbloqueables y demás movimientos mencionados), y en las últimas entregas su repertorio de golpes se ha ampliado, añadiéndole además posturas de combate que añaden algo de versatilidad al personaje. No obstante, su poder por sí solo lo convierte en un personaje a tener en cuenta y no subestimar. Es asimismo otro veterano de la saga Tekken desde su entrega inicial, lo que asegura una técnica muy mejorada y depurada. 

Otro aspecto del personaje es que comenzó siendo el más misterioso de la saga hasta el punto de que su verdadera raza (humana) era desconocida, tanto como su sexo, nacionalidad y porque atacó a Ganryu durante el primer torneo. Muchas de estas incógnitas han ido resolviéndose durante el paso de los juegos de Tekken dando a demostrar que Yoshimitsu quería robar el tesoro de Ganry y que él es humano. Yoshimitsu es considerado tanto por sí mismo como un ninja y muchas de sus habilidades son ninjas, pero también mantiene muchas habilidades de samurái (como sus armaduras), lo que resulta un poco contradictorio. Estos trajes han ido cambiando en cada entrega. De hecho, lo hacen de un modo tan drástico. Estos son:

 Tekken
 traje 1: ninja tradicional con armadura y una máscara de hannya usada en los teatros noh. Símboliza la última etapa de una mujer carcomida por la tristeza y el demonio serpiente de los celos (hay que señalar que su variación corresponde a la versión plateada o shirohannya). Aquí solo se revela su pelo rojizo. Su armadura tiene círculos rojos en los músculos y extremidades.
 traje 2: armadura con círculos y líneas azules y la misma máscara de hannya. Lleva botas negras y enormes hombreras.
 Tekken 2
 Traje 1: armadura de plata en su parte superior y un pantalón verde de samurái en la parte inferior, con un sombrero de paja (que se conoce como sandogasa) y una máscara que revela su cuello. Tiene pendientes con dos bolas blancas con lo que parecen ser tres papelitos púrpuras colgando, guantes con pulseras rojas y bandas rojas alrededor de los tobillos y espinillas.
 Traje 2: armadura samurái con un casco de kabuto (casco samurái). Su espada se vuelve roja.
 Tekken 3:
 Traje 1: armadura como siempre y pantalones de samurái verdes con un cinturón negro de campeón. Lleva un casco con forma de cabeza de Alien y su katana ahora es láser y de color verde. También lleva sandalias de paja y una camiseta roja debajo de la armadura. 
 Traje 2:  casco negro con una franja roja por detrás. Su armadura es principalmente negra y plateada, delineando con la excepción de su área desde la entrepierna hasta las rodillas, que es de color azul con un contorno dorado. Su katana láser es roja. 
 Tekken 4: 
 Traje 1: casco marrón que simula la cabeza de un escarabajo con forma de calavera con ojos verdes brillantes en la parte inferior (en la cara). La mayor parte de su armadura coincide con el casco de escarabajo de color marrón, pero con alas de los insectos de color amarillo y curtidos zapatos abiertos.
 Traje 2: casco de plata con una melena de color rojo en la parte posterior, armadura de plata que cubre la mayor parte de su cuerpo, pantalones negros y calcetines blancos con sandalias de paja. 
 Tekken 5: 
 Traje 1: visor de plexiglás y varios tentáculos en la parte posterior que cubre su máscara de esqueleto con tres ojos rojos. Lleva una armadura de oro en la parte superior del torso y espinilleras, mientras que los pantalones y debajo de la ropa son de color rojo. Su hombro y rodilleras son de color verde junto con sus protectores de la cintura que se atan con una cuerda azul. También tiene un par de sandalias de paja.
 Traje 2: su traje de jugador 2 se compone de un encendedor de color marrón con sandogasa kanji de color rojo y normal por escrito en las hojas superiores y la oración que pesan sobre su máscara. Su máscara es parcialmente de esqueleto mientras que el resto se parece a la carne humana con ojos rojos brillantes. Su parte superior es en su mayoría blanca, pero el área del hombro se cubre con una capa roja con sangre junto a su banda. Sus pantalones son de color marrón, mientras que de sus rodillas para abajo se cubre con una armadura de plata.
 Traje especial: un curioso atuendo que consiste en una cara desnuda de color azul oscuro y el cuerpo con venas de color naranja. Sus dientes blancos están expuestos y tiene los ojos rojos. Hay cuentas de plata demoníacas que se envuelve alrededor de su hombro izquierdo y usa sólo la mitad inferior de un traje tradicional de monje zen. La túnica es de oro en el interior y va a juego junto con un cinturón de color rosa y una daga cuelga de ella. También hay una cuerda atada al tobillo izquierdo.
 Tekken 6:
 Traje 1: es el mismo traje de Tekken 5, excepto su armadura, que tiene un aspecto marrón para parecerse a la carne. Su coraza coincide ahora con su máscara de esqueleto y su ropa es de color púrpura por debajo. Su entrepierna, también tiene un diseño de oro alrededor de ella mientras sus ojos ahora son de color verde. Ahora tiene dos katanas, la Yoshimitsu (clásica) y la Fumaken (nueva).
 Traje 2: se compone de un sombrero de espectro azul y un top kimono largo que fluye y mantienen los unidos por una cuerda alrededor de su cintura. Sus pantalones son de color rojo con diseños budistas y luce unas botas negras de samurái a juego. Este equipo también incluye una rueda sobre su espalda que hace que el fuego que venir de él. Es probable que la rueda haga referencia al dios hindú Nataraja.
 Traje especial: se basa en Cardboard Tube Samurai, personaje del famoso cómic web llamado Penny Arcade. En este conjunto, lleva un tono de juncia, una bandera en la espalda, de un color amarillo, kárate-gi con Pac-Man en el lado superior izquierdo, guantes negros y calcetines blancos.
 Tekken Tag Tournament 2 :
 Traje 1: se puede modificar en la edición del personaje. Es un nuevo traje totalmente distinto al que posee en Tekken 6. Aquí, Yoshimitsu usa una katana y un saya como arma, aunque en combate a veces hace aparecer un segundo sable. Es rojo con detalles dorados y una distintiva máscara de tengu.

Trivialidades 
 Yoshimitsu es un nombre falso que se da a todos los líderes del clan Manji.
 Se presume que hubo más de Yoshimitsu durante toda la saga. 
 La katana usada por Yoshimitsu también se llama "Yoshimitsu".
 Yoshimitsu es el único personaje que obtiene una apariencia nueva en todos los títulos posteriores de la serie principal.
 A diferencia de lo que común mente se cree, Yoshimitsu es humano a pesar de que su mano izquierda es mecánica a partir de Tekken 2 en adelante. Igualmente su homólogo de Soulcalibur tiene el mismo brazo amputado y lo cambia por uno de madera.
 La espada de Yoshimitsu es lo suficientemente fuerte como para cortar una piedra por la mitad (como se ve en Kunimitsu en el ending de Kunimitsu en Tekken 2).
 Al igual que Heihachi Mishima, Nina Williams y Paul Phoenix, Yoshimitsu ha aparecido en todos los juegos de Tekken.
 Yoshimitsu fue el primero en decir una frase real en la serie. En una de sus citas al ganar en Tekken 3, se le escucha cantar un fragmento del Sutra del Corazón: "Shiki soku ze kuu".
 Yoshimitsu es un personaje desbloqueable en Anna Kournikova's Smash Court Tennis, para la consola Play Station, junto a otros de los personajes de Namco, entre ellos Richard Miller (de Time Crisis), Pac-Man, Reiko Nagase y otros de personajes de Tekken que son Heihachi Mishima y Eddy Gordo.
 La katana que Yoshimitsu usó en Tekken 3 es una raqueta de tenis desbloqueable en Anna Kournikova's Smash Court Tennis.
 Yoshimitsu y Kunimitsu (junto con Mokujin, Combot y Unknown cuando imitan a alguno de estos dos) son los únicos personajes jugables que utilizan un arma por defecto.
 Yoshimitsu es capaz de escupir gases nocivos, teletransportarse, volverse invisible, correr a una velocidad asombrosa y volar si hace girar su espada sobre su cabeza. 
 Los rivales de Yoshimitsu en Tekken Card Challenge son Paul Phoenix, Doctor B. y Heihachi Mishima.

Referencias 

 
 

Personajes de Tekken
Personajes de Soulcalibur
Personajes masculinos en videojuegos
Ladrones profesionales ficticios
Samurái ficticios